Sant Amanç steht für den okzitanischen Name folgender Orte in Frankreich:

 Saint-Amans-des-Cots (Sant Amanç), Département Aveyron
 Saint-Amant-de-Bonnieure (Sant Amanç), Département Charente
 Saint-Amans-Soult (Sant Amanç de Solt), Gemeindeverband Communauté d’agglomération de Castres Mazamet, Département Tarn
 Saint-Amans-Valtoret (Sant Amanç de Val Toret), Gemeindeverband Communauté de communes Haute Vallée du Thoré, Département Tarn